Iphigénie est un nom propre, d'origine grecque, qui peut désigner :

Mythologie 

 Iphigénie est, dans la mythologie grecque, la fille d'Agamemnon, sacrifiée à Artémis.

Personnalités 

 Iphigénie (sainte), sainte du , fille du roi d'Éthiopie Egippus, célébrée le 21 septembre.

Arts et lettres 

Plusieurs œuvres artistiques, souvent en relation avec le personnage de la mythologie grecque, contiennent ce nom dans leur titre ; c'est le cas notamment de :
 Iphigénie à Aulis (produite en 405 av. J.-C.) et Iphigénie en Tauride (Euripide) (créée en 414 av. J.-C.), tragédies d'Euripide
 Iphigénie (Rotrou), tragédie de Jean de Rotrou (1640)
 Iphigénie (Racine), tragédie de Jean Racine (1674)
 Iphigénie en Tauride, tragédie française en cinq actes de Claude Guimond de La Touche, représentée pour la première fois à la Comédie-Française le .
 Iphigénie en Tauride (Goethe), tragédie de Goethe (1779)
 Iphigénie (film), film grec de Michael Cacoyannis (1977)

Sciences

Astronomie 
 (112) Iphigénie (désignation internationale (112) Iphigenia), un astéroïde.

Biologie 
 Iphigenia, genre de la famille des Colchicaceae ;
 , genre de la famille des Donacidae.

Marine 

Plusieurs navires (liste non exhaustive) portent ce nom :
 Iphigénie (1777), frégate française capturée par l'Espagne en 1795 et renommée Ifigenia
 La classe Iphigénie de frégates nommée à partir du navire précédent
 , frégate anglaise capturée en août 1810 à la bataille de Grand Port, renommée Iphigénie, puis reprise par la Royal Navy en décembre 1810
 Iphigénie (1810), frégate française de , capturée par la Royal Navy en 1814 et renommée HMS Gloire
 Iphigénie (1827), frégate française
 Iphigénie (1881), croiseur français
 Iphigénie (1935), torpilleur français de classe La Melpomène, pris par les Italiens en 1942 (pour devenir FR43), transféré aux Allemands en 1943 (TA11) puis coulé à Piombino en septembre 1943
 Plusieurs  dans la Royal Navy

Voir aussi

Références